Der Torneo de Copa Banco Nacional 2013 war die 42. Auflage des Torneo de Copa de Costa Rica, des nationalen Pokalwettbewerbes Costa Ricas. Es wurde vom Ligaverband UNAFUT im Auftrag der FEDEFUTBOL (costa-ricanischer Fußballverband) organisiert. Teilnehmer waren sowohl Vereine der Primera División de Costa Rica, als auch der Liga de Ascenso-Segunda División. Saprissa sicherte sich im Finale gegen Carmelita den 6. Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Teilnehmer 
Für den Torneo de Copa Banco Nacional 2013 qualifizierten sich bis auf den Absteiger alle Vereine der Primera División de Costa Rica 2012/13, sowie die besten fünf Mannschaften der zweitklassigen Liga de Ascenso-Segunda División 2012/13.

Austragungsmodus 
Das Turnier Torneo de Copa Banco Nacional wurde im K.O.-Modus, angefangen im Achtelfinale, ausgetragen. Bis auf das Finale, welches im Estadio Nacional de Costa Rica stattfand, wurden alle Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen, wobei der in der Vorsaison höherplatzierte Verein im Rückspiel Heimrecht hatte.

In der ersten Runde traten die fünf Zweitligisten (inklusive des Aufsteigers in die Primera División) gegen die fünf Bestplatzierten der Primera División an (1. Erste Liga gegen 5. Zweite Liga, 2. Erste Liga gegen 4. Zweite Liga usw.). Die sechs übrigen Erstligisten spielten untereinander, wobei hier die Spielpaarungen nicht nach sportlichen Kriterien, sondern nach Attraktivität und Wirtschaftlichkeit bestimmt wurde.

Die „Schlüssel“ für die folgenden Runden (vom Viertelfinale bis hin zum Finale) waren so angelegt, dass die vier bestplatzierten Erstligisten erst im Halbfinale aufeinander treffen konnten, um die sportliche Attraktivität zu gewährleisten.

Finanzierung 
Das besondere am Torneo de Copa Banco Nacional 2013 war die Form, in der es organisiert wurde, da der ausrichtende Verband, UNAFUT, die Organisation an eine Produktionsfirma abgegeben hat.

Logistik, Marketing, Kartenverkauf etc. 
Die Produktionsfirma Más Que Producciones übernahm die komplette Organisation des Torneo de Copa de Costa Rica, einschließlich der folgenden Dinge:
 Anmietung der Stadion
 Ticketverkauf
 Sicherheitsdienst und sonstiges Personal in den Spielorten
 Transport und Verpflegung der Mannschaften
 Marketing für alle Spiele und den Wettbewerb insgesamt
Als Gegenleistung erhielt +Q Producciones den 30 % des Reingewinns des Wettbewerbs (Bandenwerbung und Kartenverkauf), die übrigen 70 % gingen an den Ligaverband UNAFUT.

Preisgelder 
Die Preisgelder für die Teilnehmenden Mannschaften wurden zu hundert Prozent vom Namenssponsor des Turniers, der Banco Nacional de Costa Rica, übernommen, und setzten sich wie folgt zusammen:
Teilnahme am Achtelfinale: ₡1.000.000
Einzug ins Viertelfinale: ₡1.500.000
Einzug ins Halbfinale: ₡2.000.000
Einzug ins Finale: ₡2.500.000
Gewinn des Wettbewerbs: ₡2.500.000

Endstand

Siehe auch 
 Súper Copa de Costa Rica (Supercup)
 Liga de Fútbol de Primera División (1. Liga)
 Liga de Ascenso-Segunda División (2. Liga)
 Primera División Aficionada (3. Liga)

Weblinks 
 Offizielle Webseite der UNAFUT auf Spanisch
 Offizielle Webseite der FEDEFUTBOL auf Spanisch

2013